Il Torneo di Viareggio 1990, quarantaduesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo, si è tenuto tra il 12 ed il 26 febbraio 1990. Il torneo al quale hanno partecipato 24 squadre da 8 paesi è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre americane
  - 
Squadre asiatiche
  -

Formato
Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi. Le tre squadre di ogni girone si affrontano in gare di sola andata. Si qualificano ai quarti di finale le prime classificate di ogni girone. Nei quarti di finale le squadre qualificate si affrontano in scontri ad eliminazione diretta, con l'eventuale esecuzione dei calci di rigore al termine dei tempi regolamentari. Nelle semifinali, in caso di parità, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, seguiti in caso di parità dai calci di rigore. Le perdenti delle semifinali si affrontano nella finale di consolazione. Le vincenti giocano la finale: in caso di parità dopo tempi regolamentari e tempi supplementari, la gara viene ripetuta e in caso di ulteriore parità dopo tempi regolamentari e tempi supplementari si procede ai calci di rigore

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase a eliminazione diretta

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1990
Torneo di Viareggio